

Cinema 
Strate Fright – film del 1923 delle Simpatiche canaglie
Stage Fright – film del 1938 diretto da Leslie Goodwins
 Paura in palcoscenico (Stage Fright) – film del 1950 diretto da Alfred Hitchcock 
 Stage Fright – film del 1989 diretto da Brad Mays
 Stage Fright –  film del 2014 diretto da Jerome Sable

Musica 
 Stage Fright – traccia dell'album Legs Diamond dei Legs Diamond del 1977
 Stage Fright – album dei The Band del 1970
 Stage Fright – canzone degli Chic del 1981
 Stage Fright – DVD dei Motörhead del 2005

Informatica 
 Stagefright – Media playback engine di Android

Televisione 
 Destini incrociati (Stage Fright) – episodio della quarta stagione di Ghost Whisperer - Presenze
 Panico da telecamera (Stage Fright) – episodio della prima stagione di Casa Keaton
 L'ultimo spettacolo (Stage Fright) – episodio della prima stagione di Dollhouse